Do soutěže čtyřhry juniorů na pařížském French Open 2016 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Álvaro López San Martín a Jaume Munar, jehož členové nemohli startovat pro věkové omezení.

Turnaj ovládla nenasazená dvojice složená z 16letého Izraelce Jišaje Oli'ela a 17letého Čecha Patrika Rikla, kteří ve finále zdolali korejsko-brazilský pár Čchong Jun-song a Orlando Luz po setech 6–3 a 6–4. Oba šampioni tak získali premiérovou grandslamovou trofej a do juniorského žebříčku si připsali 270 bodů, finalisté pak  180 bodů.

Nasazení párů 
  Ulises Blanch /  Máté Valkusz (2. kolo)
  Félix Auger-Aliassime /  Denis Shapovalov (2. kolo)
  Miomir Kecmanović /  Casper Ruud (čtvrtsemifinále)
  Jay Clarke /  Stefanos Tsitsipas (čtvrtfinále)
  Youssef Hossam /  Djurabek Karimov (čtvrtfinále)
  Alexei Popyrin /  Wu I-ping (1. kolo)
  John McNally /  Jeffrey John Wolf (čtvrtfinále)
  Alejandro Davidovich Fokina /  Josuke Watanuki (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

French Open 2016
Juniorský tenis v roce 2016